Population steht für:

 fachsprachlich veraltet für Bevölkerung
 in der Statistik für die untersuchte Anzahl von Individuen, siehe Grundgesamtheit 
 Population (Anthropologie), eine menschliche Fortpflanzungsgemeinschaft in einem abgrenzbaren Gebiet
 Population (Astronomie), eine Generation von Sternen
 Population (Biologie), Tiere oder Pflanzen, die zur gleichen Zeit am selben Ort leben und sich miteinander fortpflanzen können
 in der Software-Technik ein Netz kommunizierender Agenten, siehe Software-Agent

Siehe auch:

 Kleinste überlebensfähige Population
 Population 436 (Spielfilm)
 Population Ecology-Ansatz (Organisationssoziologie)